Левин (женская форма ) — еврейская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 
 Левин, Авраам Яковлевич (1922—?) — советский и российский социальный психолог.
 Левин, Адам (род. 1979) — американский певец.
 Левин, Айра (1929—2007) — американский прозаик и драматург, автор песен.
 
 Левин, Анатолий Яковлевич (1909—1991) — советский авиаконструктор.
 Левин, Андрей Александрович (род. 1982) — российский продюсер; член совета директоров, управляющий директор и продюсер Comedy Club Production.
 Левин, Аркадий Эммануилович (род. 1969) — российский режиссёр, актёр, педагог, сценарист, издатель, продюсер.
 Левин, Арон Вульфович (1905—1974) — советский инженер-энергетик, специалист в области турбиностроения.
 Левин, Артём Валерьевич (род. 1986) — российский профессиональный кикбоксер.
 
 Левин, Аттила (род. 1976) — шведский боксёр.

Б 
 Левин, Бенджамин (псевдоним Бенни Бланко; род. 1988) — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
 Левин, Бенедикт Наумович (Норд; 1901—1965) — советский театральный режиссёр.
 Левин, Беньямин Менаше (1879—1944) — педагог, исследователь Талмуда, доктор философии.

В 
 Левин, Вадим Александрович (род. 1933) — советский детский поэт, психолог.
 Левин, Валериан Романович (1906—1988) — советский авиаконструктор.
 Левин, Вальтер (1924—2017) — американский скрипач.
 
 Левин, Варлаам (? — 1721) — священник-старовер, проповедник.

Г 
 Левин, Гейл (род. 1948) — американский искусствовед, биограф Эдварда Хоппера.
 
 Левин, Генри (1909—1980) — американский театральный актёр и режиссёр, а также кинорежиссёр.
 Левин, Георг (более известен как Герварт Вальден; 1878—1941) — немецкий писатель, музыкант, художественный критик, меценат и композитор, коммунист.
 Левин, Георг Рихард (1820—1896) — немецкий врач-дерматолог; доктор медицины.
 
 Левин, Густав (род. 1952) — шведский актёр.

Д 
 Левин, Давид Абрамович (1863—1930) — русский юрист, журналист, редактор и издатель.
 
 Левин, Джейкоб (1904—1992) — американский шахматист.
 Левин, Джек (1915—2010) — американский живописец и график.
 
 
 
 Левин, Дойвбер (Бер Михелевич) (1904—1941) — русский советский писатель и сценарист.

Е

З 
 Левин, Залман Исаакович (род. 1927) — советский историк, востоковед, доктор исторических наук.
 Левин, Зои (род. 1993) — американская актриса.

И 
 Левин, Иван Ефимович (1916—1974) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, комиссар милиции 2-го ранга.
 Левин, Иегуда-Цви (1852—1934) — еврейский детский писатель, педагог.
 Левин, Израиль Соломонович (1908—2001) — директор Саратовского авиационного завода, генерал-майор.
 
 Левин, Имануил Ильич (1923—1994) — советский писатель-сатирик, журналист, москвовед, военный переводчик.
 
 Левин, Ирвинг (1922—2009) — журналист, публицист, писатель.
 
 Левин, Исидор Геймович (1919—2018) — советский и эстонский учёный-фольклорист и культуролог латвийского происхождения, педагог.
 Левин, Ицхак Меир (Ицхок-Меер Левин; 1894—1971) — лидер движения «Агудат Исраэль», депутат Сейма Польши, депутат Кнессета, министр.

К 
 Левин, Карл (1934—2021) — американский политик, сенатор.
 Левин, Кен (род. 1966) — американский геймдизайнер, творческий директор и один из основателей компании Irrational Games.
 Левин, Кива Гершович (1914—2009) — советский инженер, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Левин, Кирик Никитич (1876—1922) — публицист, педагог.
 Левин, Кирилл Яковлевич (1892—1980) — русский советский писатель.
 Левин, Курт (1890—1947) — немецкий и американский психолог.

Л 
 
 Левин, Лейб Ильевич (1894—1971) — раввин Московской хоральной синагоги.
 Левин, Лейбу (Лев Иосифович, 1914—1983) — еврейский поэт-песенник и композитор.
 
 Левин, Ллойд (род. 1958) — американский кинопродюсер.

М 
Левин, Макс Людвигович (1885—1937) — немецкий и русский политический деятель-коммунист, один из соучредителей Коммунистической партии Германии (КПГ). 
 
 Левин, Маргарита (род. 1945) — художник, преподаватель живописи.
 
 Левин, Минель Иосифович (1925—2010) — русский прозаик, поэт, публицист.
 
 Левин, Моисей Зеликович (1895—1946) — театральный художник, режиссёр.
 Левин, Моисей Соломонович (1902—1968) — врач-психиатр, физиолог.
 Левин Моисей Хаимович (псевдоним — Михаил Ивин, 1910—1998) — советский писатель, популяризатор естественнонаучных знаний.
 Левин, Моше (1921—2010) — американский историк.

Н 
 Левин, Натан Феликсович (1928—2017) — псковский краевед.
 Левин, Наум Абрамович (1914—2000) — советский и российский учёный-медик.
 Левин, Наум Яковлевич (1908—1950) — советский журналист, публицист и переводчик.
 Левин, Нахум (1905—1967) — израильский политик, депутат кнессета.

О 
 Левин, Олег Семёнович (род. 1963) — российский доктор медицинских наук.

П 
 Левин, Павел Иванович (1900—1971) — советский генерал-лейтенант
 Левин, Пётр Алексеевич (1927—2022) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Р 
 Левин, Рафаэль Давид (род. 1938) — израильский химик-теоретик.
 Левин, Рейчел (род. 1957) — американская чиновница.
 Левин, Роб (1955—2006) — президент и исполнительный директор «Peer-Directed Projects Center».
 Левин, Рувим Яковлевич (1898—1937) — советский государственный деятель, председатель Госплана РСФСР.
 Левин, Рудольф (1909 — предположительно весна 1945) — немецкий исследователь, руководитель Зондеркоманды «H», сотрудник Аненербе, оберштурмбанфюрер СС.

С 
 Левин, Саймон
 
 Левин, Сергей Фридрихович (1930—1984) — советский историк-востоковед.
 Левин, Соломон Давидович (1907—1990) — советский живописец, график, педагог, автор статей по вопросам воспитания.
 Левин, Сэм (имя при рождении Шмуэл Левин; 1905—1980) — американский актёр.
 Левин, Сэмм

Т 
 Левин, Теренс (1920—1999) — британский адмирал.
 Левин, Тони (род. 1946) — американский бас-гитарист.

У 
 Левин, Уолтер (род. 1936) — голландский астрофизик.

Ф 
 
 Левин, Феликс (род. 1958) — немецкий шахматист.
 Левин, Филип (1900—1987) — американский врач-иммуногематолог и серолог, доктор медицины.

Х 
 Левин, Ханох (1943—1999) — израильский драматург, поэт и прозаик.

Ч

Ш 
 Левин, Шмария Хаимович (1867—1935) — депутат Государственной думы I созыва, сионистский деятель и еврейский писатель.
 Левин, Шнеер Менделевич (1897—1969) — советский историк.

Э 
 Левин, Эрик Миронович (1933—1991) — поэт и переводчик.

Ю

Я 
 Левин, Яков Александрович (Ян Сашин, 1911—1954) — поэт-сатирик, фельетонист, военный корреспондент.
 Левин, Ярив (род. 1969) — израильский политик, член кнессета 18-го созыва от партии «Ликуд».

Двойные фамилии 
 Бонгард-Левин, Григорий Максимович (1933—2008) — советский и российский востоковед, академик АН СССР.
 Левин-Коган, Борис Яковлевич (1918—1998) — футболист, тренер.
 Левин-Эпштейн, Эльяху Зэев (1864—1932) — издатель, общественный деятель.
 Норд-Левин, Виктор Бенедиктович (род. 1945) — израильский и американский режиссёр и сценарист.

Псевдонимы 
 Виталий Левин — один из псевдонимов советского журналиста и сотрудника КГБ СССР Виталия Евгеньевича Луи.

Топоним 
 Левин — город в Новой Зеландии.
 Левин — населённый пункт в Чехии.
 Левин — село в Михайловском районе Волгоградской области.
 Левин — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.

Другие значения 
 Левин — малая планета (2076 Levin), названная в честь советского астронома Б. Ю. Левина.

См. также 
 Левина

Примечания